Das Kabinett des 4. schottischen Parlaments steht für zwei schottische Regierungen:

 Kabinett Salmond II (2011–2014)
 Kabinett Sturgeon I (2014–2016)